Villa Fontana bezeichnet:

 Villa Fontana (Córdoba), Ort in Argentinien
 Villa Fontana (Entre Ríos), Ort in Argentinien